Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2004 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Marija Šarapova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
2004